Edinburgh Central steht für:

 Edinburgh Central (Wahlkreis, Schottland), Wahlkreis für das schottische Parlament
 Edinburgh Central (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 Edinburgh Central Mosque (King Fahd Mosque and Islamic Centre of Edinburgh), Moschee in Edinburgh